Атаба́ев — тюркская фамилия; имеет женскую форму Атабаева. Известные носители:

 Атабаев, Абдураим (1909—1975) — звеньевой колхоза имени Калинина Науского района Ленинабадской области, Герой Социалистического Труда.
 Атабаев, Алишер Абдужалилович (1947—2016) — узбекский государственный деятель, хоким (губернатор) Ферганской области Республики Узбекистан с 2000 по 2004 годы.
 Атабаев, Булат Манашевич (1952—2021) — казахский режиссёр, общественный деятель, активист оппозиционного движения.
 Атабаев, Кайгисыз Сердарович (1887—1938) — туркменский советский государственный и партийный деятель, председатель СНК Туркменской ССР;
 Атабаев, Магомед Султанмурадович (1938—2017) — кумыкский поэт.
 Атабаев, Максат (род. 1994) — туркменский шахматист, международный мастер (2012).
 Атабаев, Токтобай (1933—2004) — буровой мастер Улуутаусской геологоразведочной партии Южно-Киргизской геологической экспедиции, Герой Социалистического Труда.
 Атабаев, Эрбол Канатбекович (род. 2001) — российский футболист.

Атабаева 
 Атабаева, Ходжалхон (1915 — ?) — звеньевая колхоза «Коммунист Таджикистана» Сталинабадского района Сталинабадской области, Герой Социалистического Труда.
 Атабаева, Яхшигуль (1920—?) — звеньевая колхоза имени Кагановича Янги-Юльского района Ташкентской области, Герой Социалистического Труда.

См. также

Примечания